Amerikai Egyesült Államok
Lucknow, önkormányzat nélküli település Dél-Karolina államban, Lee megyében
Lucknow, önkormányzat nélküli település Pennsylvania államban, Dauphin megyében
 Ausztrália
Lucknow, település Új-Dél-Wales államban
Lucknow, település Victoria államban
 India
Lakhnau (angol írásmóddal Lucknow), Uttar Prades állam fővárosa
 Egyesült Királyság
Lucknow, település Skóciában, Angus tanácsi területen
 Kanada
Lucknow, település Ontario államban, Bruce megyében